Barbara Romanowicz (1950-), une sismologue et géophysicienne française ;
 Zofia Romanowicz, née Zofia Górska (1922-2010), romancière, essayiste, poète, et traductrice polonaise établie en France.